Просеч може бити:

 Просеч (Хрудим), град у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Просеч (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република